Baal (hebr. pán, král) může znamenat:

 Baal – starověký bůh uctívaný na Předním východě a zmiňovaný biblí
 Baal (démon) – v novověkém okultismu jeden z princů pekla
 Ba'al (Stargate) – fiktivní postava ze sci-fi seriálu Stargate SG-1
 Ba'al Šem Tov – (1700–1760) – židovský náboženský vůdce, zakladatel chasidismu

Související články 
 Baala
 Baalbek